Језернице могу бити:

 Језернице (Жумберак), насељено мјесто у општини Жумберак, Република Хрватска
 Језернице (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ

или
 Језерњице, (чеш. Jezernice) насељено мјесто у округу Преров, Чешка Република